Hänseler ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Hänseler (1855–1909), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Beatrice Hänseler, Pseudonym Mitra Devi (1963–2018), Schweizer Schriftstellerin, Filmemacherin, Journalistin und bildende Künstlerin
 Marie Hänseler (1820?–1900), deutsche Tänzerin 
 Max Hänseler (1852–1907), deutscher Schauspieler 
 Sascha Hänseler (1845–1919), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Wilhelm Hänseler (1828–1886), deutscher Schauspieler